Sanssouci je převzato z francouzštiny (sans-souci = bezstarostnost). Byly tak označovány stavby a místa pro odpočinek a zábavu. Z těch nejznámějších to jsou:

 Sanssouci – rokokový zámek v Postupimi u Berlína 
 Park Sanssouci rozsáhlý park mezi zámkem Sanssouci a Novým palácem v Postupimi
 Letohrádek Sanssouci letní sídlo rodu Beesů v obci Konská.
 Sans Souci – ruiny Palais de Sans-Souci na Haiti zařazené na listinu světového dědictví UNESCO
 Spa Resort Sanssouci Karlovy Vary – lázeňský komplex vzniklý v roce 2009 z hotelů Sanssouci a Švýcarský dvůr 
 Metternichův dům Sanssouci v Mariánských Lázních
 Palacio de Sans Souci – reprezentativní palác postavený v letech 1914 – 1918 v Buenos Aires (San Fernando), Argentina
 Sanssouci – osada a železniční stanice, součást německého města Balve
 Sans-Souci – stanice metra na lince D v Lyonu
 Sans Souci – luxusní německá loď
 Sanssouci – noční vlak jezdící v 90. letech na trase Berlín – Praha – Vídeň
 Sanssouci – song složený Rufusem Wainwrightem